Nationales Märtyrerdenkmal steht für:
 Nationales Märtyrerdenkmal (Budapest), Ungarn
 Nationales Märtyrerdenkmal, Shaheed Minar (Dhaka), Bangladesh